AZ kwam in het seizoen 2007-2008 in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie uit. In het KNVB bekertoernooi werd AZ in de tweede ronde uitgeschakeld door Cambuur Leeuwarden. De deelname aan de UEFA Cup eindigde voor AZ na de groepsfase. Uiteindelijk werd AZ elfde in de Eredivisie.

Samenvatting

Vooraf 
De eerste training vond plaats op 5 juli. De spelers die meededen aan het Europees Kampioenschap onder 21 stroomden twee weken later in. Namens Nederland waren dat Ryan Donk, Haris Međunjanin, Julian Jenner en keeper Boy Waterman. Zij werden Europees kampioen. Maarten Martens en Sébastien Pocognoli vertegenwoordigden België op het jeugdtoernooi totdat de jonge Rode Duivels in de halve finale werden uitgeschakeld. Sergio Romero is ook later begonnen met trainen, hij werd met Argentinië op het WK onder 20 in Canada wereldkampioen. Hij kreeg slechts twee tegendoelpunten in het hele kampioenschap.

De bezoekers van de eerste training keken vreemd op toen zij Geert den Ouden zagen meetrainen. Hij zat zonder werkgever en trainde twee weken lang mee om zijn conditie op peil te houden. Ook mocht hij meedoen in de oefenwedstrijden tegen Strijen en LSVV. Uiteindelijk tekende hij een contract bij Excelsior.

Door het vertrek van Shota Arveladze ligt het aanvoerderschap dit seizoen in handen van Stijn Schaars. Kew Jaliens is de reserve-aanvoerder. Op 1 september 2007 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de selectie bestaande uit 21 veldspelers en 3 keepers 23 jaar.

Blessures 
In de voorbereiding van het seizoen liep Gijs Luirink een zware knieblessure op, hij scheurde zijn voorste kruisband van zijn linkerknie. Na de operatie aan zijn knie zal hij meer dan een halfjaar moeten herstellen. Goed nieuws in de aanloop naar het seizoen was er voor Stijn Schaars en David Mendes da Silva op het trainingskamp in Duitsland, zij liepen vorig seizoen een blessure op die hun maanden aan de kant hield, maar zijn op de goede weg terug. Door de onbekendheid van de blessure van Stijn Schaars werd hij eind november in Baltimore onderzocht. Het is vooralsnog onbekend of de behandeling is aangeslagen. Maarten Martens raakte eind oktober ook geblesseerd, hij heeft dezelfde blessure als Luirink en zal dus ook lange tijd uit de roulatie zijn. Joey Didulica is nog steeds herstellende van een hersenschudding die hij in eind oktober 2006 opliep.

Transfers 
Al aan het einde van het seizoen verzekerde AZ zich van twee nieuwe keepers. De gehuurde Boy Waterman beviel en werd gekocht van sc Heerenveen. Doordat Khalid Sinouh maar een contract voor een jaar had is ook Sergio Romero gekocht, mede vanwege de langdurige blessure van Joey Didulica.

Door het verhuur van Jeremain Lens en de transfervrij vertrokken Shota Arveladze moest er ook in de aanvalslinie geïnvesteerd worden. De Braziliaanse spits Ari werd overgevlogen vanuit Zweden en na een lange periode van geruchten kwam eind juli ook de Italiaan Graziano Pellè naar AZ.

Verder werd het vertrek van Tim de Cler opgevangen door de komst van Sébastien Pocognoli, werd Milano Koenders als extra verdediger voor de breedte van de selectie gehaald en kwamen Kemy Agustien en Haris Međunjanin terug van hun verhuurperiode aan respectievelijk Roda JC en Sparta Rotterdam.

Ook vond er een transfer binnen de lijnen plaats. Barry Opdam heeft dit seizoen een nieuwe positie op het veld. Hij gaat samen met Pocognoli de strijd aan voor de linksback positie. Coach Louis van Gaal beschikte over genoeg centrumverdedigers.

Vlak voor het verstrijken van de internationale transfermarkt vertrok Danny Koevermans. Ondanks dat Feyenoord veel interesse had in de spits, vertrok hij naar PSV om daar de naar Sevilla FC vertrokken Arouna Koné op te volgen. Op 31 augustus werd bekend, dat AZ en Afonso Alves van sc Heerenveen een akkoord met elkaar hadden, maar de clubs zelf kwamen er niet uit. AZ kwam vervolgens uit bij Mounir El Hamdaoui van Willem II als opvolger van Danny Koevermans.

Als laatste verandering in de selectie werd vlak voor het sluiten van de transfermarkt de bij AZ overbodig geworden Rogier Molhoek voor een jaar aan NAC Breda verhuurd. Als vervanger van Molhoek werd Marko Vejinović bij de A-selectie gehaald.

Winterstop 
Nog voor de winterstop contracteerde AZ tijdelijk Kiki Musampa om de blessures van Schaars en Martens links op het middenveld op te vangen. Eind december tekende de Deen Simon Poulsen een contract zodat Musampa weer mocht vertrekken. Ook contracteerde AZ de Mexicaan Héctor Moreno.

Selectie

Mutaties

Zomer

Aangetrokken

Vertrokken

Winter

Aangetrokken

Vertrokken

Wedstrijden

Vriendschappelijk

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Statistieken
</div>

Individuele statistieken

Overzichtslijst

Legenda

Speelminuten

Eredivisie 
 Lijst op volgorde van wedstrijden, niet op speelronden

 UEFA Cup  KNVB beker

Voorbereiding

Resultaten naar scheidsrechter 
 Zowel competitie- als bekerduels

Doelpunt in detail

Tegendoelpunten doelverdedigers 

 W: Wedstrijden
 T: Tegendoelpunten
 G/W: Gemiddeld aantal tegendoelpunten per wedstrijd

Doelpunten per kwartier

Doelpunten naar type

Zie ook
 AZ Vrouwen in het seizoen 2007/08

AZ naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2007/08